Digital Subscriber Line – cyfrowa linia abonencka, rodzina technologii szerokopasmowego dostępu do Internetu
 Damn Small Linux – dystrybucja Linuksa typu LiveCD oparta na systemie dystrybucji Knoppix
 Design Science License – licencja typu copyleft, napisana przez Michaela Stutza
 język dziedzinowy (ang. domain-specific language) – język programowania przystosowany do rozwiązywania określonej dziedziny problemów, określonej reprezentacji problemu lub określonej techniki ich rozwiązywania